Campo Santo (anche detto "Camposanto") – cimitero di Pisa
 Campo Santo – cimitero di Gand
 Campo Santo Productions LLC – azienda statunitense sviluppatrice di videogiochi 
 Battaglia di Campo Santo (anche detta "Battaglia di Camposanto") – battaglia del 1743

 Camposanto – termine generico per cimitero
 Camposanto –  comune italiano dell'Emilia-Romagna